Helia puede hacer referencia a:

Helia, un género de plantas.
Helia, un género de animales.